Wierscher ist der Familienname folgender Personen:

 Hartmut Wierscher (1924–2014), hessischer Politiker (SPD) 
 Julia Wierscher (* 1971), deutsche Eishockeyspielerin